La ville de Cracovie, en Pologne, a connu quatre sièges au cours de son histoire :
 
 Siège de Cracovie (1587)
 Siège de Cracovie (1655)